Visage může znamenat:

 Visage (hudební skupina) – britská synthpopová hudební skupina vedená Stevem Strangem
 Visage (videohra) – nezávislá survival horor videohra